Lewice bezeichnet Dörfer in Polen:
 Lewice (Branice) (dt. Löwitz), Dorf der Gmina Branice in der Woiwodschaft Opole
 Lewice (Międzychód) (dt. Lewitz), Dorf der Gmina Międzychód in der Woiwodschaft Großpolen
 Lewice (Trzebiatów) (dt.  Trzebiatów), Dorf der Gmina Trzebiatów in der Woiwodschaft Westpommern